Stookey ist der Familienname folgender Personen:

 Noel Stookey (Noel „Paul“ Stookey; * 1937), US-amerikanischer Sänger 
 S. Donald Stookey (1915–2014), US-amerikanischer Materialforscher und Erfinder